Le mot anglais Fashion signifie mode. Il peut également désigner :

Musique 
 Fashion, un groupe de new wave britannique ;
 The Fashion, un groupe indie danois ;
 Fashion, une chanson de David Bowie ;
 Fashion of His Love, un titre de Lady Gaga, de l'album Born This Way

Film et télévision 
 Fashion TV, une chaîne de télévision.
 Fashion Maman, un film américain de 2004
 Fashion House, une série télévisée américaine de 2006
 Fashion, un film indien de Madhur Bhandarkar (2008).
 Fashion !, une série documentaire réalisée en 2012.

Dans le domaine de la mode 
 Fashion Week ou « semaine de la mode » ; défilés de mode dans de nombreux pays, dont la France, l'Australie, le Canada, ou le Brésil.
 Fashion victim ou fashionista, terme désignant une personne « victime » de la mode
 , une série d'engagements en matière d'écologie que signent plusieurs entreprises de la mode en 2019 afin de réduire leur impact environnemental.
 Fashion Nova, une marque américaine de fast fashion.

Voir aussi